Pontiac Township (comté d'Ozark, Missouri)
Pontiac Township (Illinois)